Municipio Vargas puede referirse a:
 Municipio Vargas, en el estado Táchira.
 Municipio Vargas, en el estado La Guaira.